Murnik ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Murnik (1839–1913), österreichischer, eigentlich slowenischer, Politiker und Journalist 
 Othmar Murnik (1835–1901), österreichischer Abt 
 Peter Murnik (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler